Игнасио Рамирез има више значења:

 Игнасио Рамирез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Рамирез (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Игнасио Рамирез (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Рамирез (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Игнасио Рамирез (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Рамирез (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику